MAGIC E701 — электронная книга с 7-дюймовым TFT-дисплеем от компании MAGIC Mobile. Выпускается с 2011 года.

Описание 
MAGIC E701 это сенсорная электронная книга с цветным TFT-дисплеем. На лицевой панели, кроме дисплея располагается только одна физическая клавиша возврата в главное меню. На стыке правой боковой панели и нижнего торца находится пенал для пластикового стилуса. Непосредственно на нижней панели находится mini-USB порт, слот для карты памяти стандарта microSD, разъемы для подключения зарядного устройства и наушников (3,5 мм).

Характеристики

Ссылки 
 Обзор на официальном сайте Wortmann AG
 Обзор от Itnews.com.ua
 Характеристики на сайте TM MAGIC Mobile

Модели устройств для чтения электронных книг